O pelourinho de Castelo, pode-se referir a:

Pelourinho de Castelo, Ferreira de Aves, Sátão, distrito de Viseu.
Pelourinho de Castelo, Moimenta da Beira, Castelo, distrito de Viseu. 
Pelourinho de Castelo, Arnóia, Celorico de Basto, distrito de Braga.

Com nome similar:
Pelourinho de Castelo Novo, Castelo Novo, Fundão, distrito de Castelo Branco.
Pelourinho de Castelo Mendo, Castelo Mendo, Almeida, distrito da Guarda.
Pelourinho de Castelo Rodrigo, Castelo Rodrigo, Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda.

Desambiguação